Abbey Road más frecuentemente se refiere al álbum de The Beatles (1969).

Abbey Road también puede referirse a:
 Abbey Road, una calle de Londres, Inglaterra.
 Estudios Abbey Road, un estudio de grabación propiedad de la compañía EMI en Londres, Inglaterra.
 Abbey Road on the River, un festival anual que conmemora a The Beatles.
 The Abbey Road Sessions, álbum de Steven Curtis Chapman (2005).
 The Abbey Road E.P., EP de Red Hot Chili Peppers.
 Abbey Road, canción de Tori Amos.